Блаце — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Блаце — село в общине Вишеград Республики Сербской.
 Блаце — село в общине Коньиц Федерации Боснии и Герцеговины.
 Блаце — село в общине Прозор-Рама Федерации Боснии и Герцеговины.

 Македония
 Блаце — село в общине Брвеница.
 Блаце — село в общине Петровец.
 Блаце — село в общине Чучер-Сандево.

 Сербия
 Блаце — посёлок городского типа в Топличском округе в общине Блаце.
 Блаце — община в Топличском округе.
 Блаце — село в общине Сува-Река.

 Хорватия
 Блаце — село в общине Сливно.